Il toponimo Peñaranda può riferirsi a diverse località:

 Peñaranda, municipalità delle Filippine nella Provincia di Nueva Ecija
 Peñaranda de Bracamonte, comune della Spagna nella Provincia di Salamanca
 Peñaranda de Duero, comune della Spagna nella Provincia di Burgos
 El Campo de Peñaranda, comune della Spagna nella Provincia di Salamanca